Roye puede referirse a:
 Roye, comuna francesa de Alto Saona.
 Roye, comuna francesa de Somme.